Berges peut désigner :
 le pluriel de berge

Patronyme 

 Brigitte Berges (?-), une comédienne française spécialisée dans le doublage.
 Consuelo Berges (1899-1988), journaliste et écrivaine espagnole.
  (1903-1969), nageur allemand.
  (?-1965), écrivain aragonais.
 (Ernest) Georges Berges (1870-1935), peintre

Toponyme 

 Berges de Maine, un espace public de 300 hectares situé sur les rives de la Maine à Angers.
 rue du Dessous-des-Berges, une voie située dans le quartier de la Gare du  de Paris.
 Berges du Lac, un quartier constituant une extension urbaine de la ville de Tunis, capitale de la Tunisie.

Titres 

 Les Berges de l'Oise est un tableau d'Alfred Sisley (1877-1878).
 Les Deux Berges est un téléfilm français de Patrick Antoine diffusé en 1978.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique